Stati Uniti d'America
 Contea di Halifax – contea della Carolina del Nord
 Contea di Halifax – contea della Virginia
 Canada
 Contea di Halifax – contea della Nuova Scozia